Název Babí potok má více vodních toků:

 Babí potok (přítok Blanice) – pravostranný přítok Vodňanské Blanice v okresech Prachatice a Strakonice
 Babí potok (přítok Podnebolického potoka) – levostranný přítok Podnebolického potoka v okrese Benešov
 Babí potok (přítok Štiavnice) – pravostranný přítok Štiavnice na  Slovensku v okrese Banská Štiavnica
 Babí potok (přítok Topľy) – pravostranný přítok Topľy na  Slovensku v okrese Vranov nad Topľou